Томас Енквист је освојио турнир. У финалу је победио Јевгенија Кафељникова резултатом 6:2, 6:4, 7:5.

Носиоци

 Пит Сампрас (друго коло)
 Мајкл Ченг (треће коло)
 Томас Мустер (друго коло)
 Јевгениј Кафељников (финалиста)
 Горан Иванишевић (друго коло)
 Борис Бекер (друго коло)
 Рихард Крајичек (друго коло)
 Вејн Фереира (треће коло)
|
<li>  Андре Агаси (друго коло)
<li>  Марсело Риос (друго коло)
<li>  Тод Мартин (треће коло)
<li>  '''Томас Енквист (победник)
<li>  Маливај Вошингтон (треће коло)
<li>  Алберт Коста (друго коло)
<li>  Џим Куријер (друго коло)
<li>  Феликс Мантиља ''(треће коло)
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1996.
Париз мастерс 1996.